Serengeti ou Sérengéti peut désigner :
 le Serengeti, une race de chat ;
 le parc national du Serengeti en Tanzanie ;
 la plaine du Serengeti en Tanzanie ;
 le district de Serengeti, l'un des cinq districts de la région de Mara, dans l'extrême nord de la Tanzanie, entre le lac Victoria et le Kenya.
 le jeu de société Serengeti.
 le fabricant et distributeur de lunettes de Soleil Serengeti.
 le rappeur américain Serengeti.

Voir aussi 
 Serengeti ne doit pas mourir